Die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit e. V. (DGMG) ist eine Gesellschaft von Urologen, Andrologen, Internisten, Gynäkologen, Sport-, Arbeits- und Allgemeinmedizinern mit Sitz in Usingen.

Ziele und Aktivitäten 
Vereinszweck ist die Förderung der Wissenschaft sowie der medizinischen und sozialen Versorgungssituation auf dem Gebiet der Männergesundheit sowie die Öffentlichkeitsarbeit.

Der Verein ist unter anderem Herausgeber der Wartezimmerzeitung „Mann oh Mann“ sowie verschiedener Informationsbroschüren. Sie hat im Jahr 2011 gemeinsam mit der Stiftung Männergesundheit den ersten Deutschen Männergesundheitsbericht publiziert.

Organisation 
Präsident ist Frank Sommer, weitere Vorstandsmitglieder sind Tobias Jäger, Magnus Baumhäkel, Michael J. Mathers sowie Katharina Dünne. Darüber hinaus hat die DGMG einen interdisziplinären, wissenschaftlichen Beirat gegründet, dessen Experten die Arbeit der DGMG fachlich begleiten.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Verein (Hochtaunuskreis)
Andrologie|Mann und Gesundheit
Gegründet 2006
Usingen
Andrologie
Urologie